

Estados Unidos
Carmel-by-the-Sea — cidade da Califórnia
Carmel (Indiana) — cidade de Indiana
Carmel Valley Village — região censo-designada da Califórnia

Cidades de Israel
Cidade de Carmel
Tirat Carmel

Outros usos
Carmel (Metro de Barcelona) — estação de metropolitano de Barcelona, Espanha

Desambiguações de topônimos